M103 peut faire référence à :
 Char lourd M103, un char lourd américain ;
 M103, un amas ouvert de la constellation de Cassiopée ;
  Moteur Mercedes-Benz M103, un moteur automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz.